Bruns är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Bruns
 George Bruns
 Heinrich Bruns
 Ivo Bruns
 Karl Georg Bruns
 Paul von Bruns
 Ulrike Bruns
 Victor von Bruns